A 2012-es WTCC makaói nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság tizenkettedik, egyben utolsó fordulója. 2012. november 18-án rendezték meg a Circuito da Guia-n, Makaóban.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos végeredmény

Makao
Makaó sportélete